Камера хранения — заведение, оказывающее услуги по хранению. Часто встречается на вокзалах и в аэропортах. Бывают автоматические и ручные.
 «Камера хранения» — литературный проект.